Csicsóka, gyógynövény
Csicsóka, település